Alessandro Agrimi (1923-1999) – avvocato e politico italiano
 Teodoro Agrimi, noto anche come Teodoro Corrà (1934-1996) – attore, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano